Демократска Црна Гора може бити:

 Демократска Црна Гора (1944-1946), колоквијални назив за Црну Гору у раздобљу између ослобођења у јесен 1944. године и установљења Народне Републике Црне Горе у јануару 1946. године
 Демократска Црна Гора (странка), политичка партија у Црној Гори, основана 2015. године
 Демократска странка (Црна Гора), бивша политичка партија у Црној Гори, основана 1990. године
 Народна демократска странка (Црна Гора), бивша политичка партија у Црној Гори, основана 1992. године
 Интернационална демократска унија (Црна Гора), бивша политичка партија у Црној Гори, основана 1998. године